Піно́ — назва кількох сортів винограду французького походження:

 Піно Блан (pinot blanc)
 Піно Грі (pinot gris)
 Піно Меньє (pinot meunier)
 Піно Нуар (pinot noir)